Фамилија Гаксиола има више значења:

 Фамилија Гаксиола, Ехидо Виља Ермоса (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Гаксиола (Текате), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику